Il Mount Augustus è un prominente monadnock, cioè un rilievo roccioso isolato, situato nell'Australia Occidentale. La popolazione locale di aborigeni australiani Wadjari lo chiama Burringurrah, dal nome di una figura mitologica del Tempo del Sogno, un giovane che fu trafitto da una lancia e trasformato in una roccia.

Caratteristiche 
Il Mount Augustus è situato all'interno del Parco nazionale del Mount Augustus. Il monte dà anche il nome alla Mount Augustus Station, una porzione delle Terre della corona che viene concessa in affitto agli allevatori per farvi pascolare il bestiame.

Il monadnock si innalza fino a 1.106 m sul livello del mare, con una prominenza di 860 m rispetto alla pianura circostante, e si estende su un'area di 4.795 ettari. È percorso da una cresta centrale lunga quasi 8 km.

Monolito 
Anche se nella letteratura promozionale e turistica viene normalmente presentato come "il più grande monolito al mondo", l'affermazione non è geologicamente corretta né utilizzata nella letteratura scientifica. Esso è correttamente un monoclinale, o anticlinale asimmetrico.

Le dimensioni del Mount Augustus sono più del doppio di quelle dell'Uluṟu, l'imponente monolito rossiccio privo di vegetazione situato nel Territorio del Nord, al centro dell'Australia.

Escursionismo 
Ci sono due sentieri che permettono di raggiungere la sommità, con un percorso che richiede circa 5 ore tra andata e ritorno. Svariati altri sentieri inoltre permettono di esplorare i suoi vari aspetti.

Note
 

Mount Augustus